I liga w piłce nożnej 1953 – 19. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obroniła Unia Chorzów, zdobywając 86% punktów możliwych do zdobycia, co jest najlepszym wynikiem w historii ligi. Absolutnymi beniaminkami ligi były Odra Opole i Gwardia Warszawa.

Tabela 

Legenda:

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Uwagi 
Opis przedstawia nazewnictwo klubów zgodnie z ówczesną nomenklaturą klubów w ramach zrzeszeń sportowych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1953 w piłce nożnej
1953 w polskim sporcie